Михайло Вишневецький-Збаразький (1470—1517) — український політичний та військовий діяч, засновник роду Вишневецьких.
Михайло Олександрович Вишневецький (1529—1584) — гетьман українського козацтва.
 Михайло-Сигізмунд Іванович Вишневецький (1540—1552) — український князь гербу Корибут, королівський паж.
Михайло Михайлович Вишневецький (?—1616) — староста Овруцький, батько Яреми Михайла Вишневецького.
 Михайло Томаш Корибут-Вишневецький (1640—1673) — Правитель Речі Посполитої (1669—1673)
 Михайло Сервацій Корибут-Вишневецький (1680—1744) — Польний гетьман литовський, великий гетьман литовський, великий канцлер литовський, воєвода віленський.

Вишневецькі